Пермский театр кукол находится в Перми на Сибирской улице в Свердловском районе города.

История театра 
История Пермского театра кукол началась в 1937 г., когда областной комитет по делам искусств организовал труппу на основе небольшой кукольной группы при Пермской филармонии. Первой постановкой нового театра стала сказка «По щучьему велению», которая тогда ставилась в Москве. Вначале у труппы не было своего помещения, и она вела кочевую жизнь, перемещаясь на гастролях на грузовиках, пароходах, лошадях. В 1943 г. труппа впервые в СССР поставила кукольную оперу «Муха-цокотуха» М. Красева, посвящённую эвакуированным из Москвы детям.

Своё помещение у театра появилось только в конце 1950-х гг., когда в 1957—1959 гг. для него началось переоборудование здания бывшей пересыльной тюрьмы, построенной ещё Р. И. Карвовским. Перестройка здания проводилась при содействии С. В. Образцова ленинградскими архитекторами и обошлась в 2 млн рублей. А первым значительным кукольным спектаклем в новом здании стала комедия для взрослых «Чертова мельница».

Пермский театр кукол под руководством В. Д. Офрихтера значительно поднял уровень своей творческой работы. Коллектив театра получил дипломы за участие в смотрах польской, чешской, венгерской драматургии и на советской сцене: в этот период ставятся такие спектакли, как «Сэмбо», «Клоп», «Кукольный город», «Капризка», а также кукольные оперы «Муха-цокотуха» и «Мойдодыр», пантомима «Красная птица», опера-буфф «Прекрасная Елена».

В 1980-х гг. под руководством И. В. Игнатьева театр посетил с гастролями фестивали Урала, Нечерноземья, Москву, Узбекистан, Украину, а также за рубежом: Японию (гастроли и XV Всемирный конгресс УНИМА в 1988 г.) и Луисвилл в США (1995 г.). Тогда же был поставлен спектакль «Машенька и медведь», созданный И. и А. Игнатьевыми и до сих пор с успехом идущий на сцене театра.

С 1995 года руководителем театра стал И. Н. Тернавский, Театр ставит такие произведения, как «Необыкновенные приключения на дорогах», «Волшебник Изумрудного города», «Маугли», «Обыкновенный кукольный концерт», «Колобок», «Король Лир».

В 1999 г. со спектаклем «Ты кто?» по мотивам рассказов А. Платонова театр стал лауреатом фестиваля «Волшебная кулиса», а в 2000 г. получил специальный приз Департамента культуры и искусства администрации Пермской области «За мастерство» на VIII Всероссийском фестивале моноспектаклей. Драма «Маугли» завоевала областную Премию «За лучшее достижение в сфере культуры и искусства».

В 2003 г. в Пермском театре кукол прошёл IX Фестиваль театров кукол «Большой Урал — Приволжье».

В 2016 году спектакль «Толстая тетрадь» (реж. Александр Янушкевич) стал лауреатом национальной премии «Золотая маска» в номинации «лучший спекталь». Художник Татьяна Нерсисян удостоена премии «Золотая маска» в номинации «лучшая работа художника» (спектакль «Толстая тетрадь»).

Руководители театра 
 Цимлова Лидия Семеновна (1937—1946)
 Кощеников, Леонид Маркович (1957—1960)
 Офрихтер, Виктор Давидович (1960—1982)
 Кострюков Николай Алексеевич (1982—1983)
 Игнатьев, Игорь Всеволодович (1983—1987)
 Куприн Владимир Иванович (1987—1989)
 Руллис Виллис А. (1990—1993)
 Тернавский, Игорь Нисонович (1995—2013)
 Заболотских, Дмитрий Васильевич (исполняющий обязанности худ.руководителя с 2013—2014)
 Янушкевич, Александр Витальевич (2015—2016)
 Вихрецкий, Дмитрий Сергеевич (2016 — по настоящее время)

Ссылки 
 
 
 
 https://www.newsko.ru/news/nk-3426633.html

Театры Перми
Здания и сооружения Перми
Кукольные театры России
Областные театры